

Sigle 
 FMP Ferrovia Mantova-Peschiera – linea ferroviaria italiana dismessa
 Full Metal Panic! – serie di racconti, anime e manga

Codici 
 fymp – codice ISO 639-3 della lingua fe'fe'